Stanisław Żaryn (1913–1964) – polski architekt
 Stanisław Żaryn (ur. 1984) – polski politolog, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych i sekretarz stanu w Kancelarii Premiera w rządzie Mateusza Morawieckiego